De Rally van Griekenland 1979, officieel 26th Acropolis Rally, was de 26e editie van de Rally van Griekenland en de vijfde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1979. Het was de 68e rally in het Wereldkampioenschap Rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vonden plaats in Athene.

Fords Björn Waldegård greep zijn eerste overwinning van het seizoen, na de rally nagenoeg van start tot finish te hebben geleid. Veelal kleine problemen verhinderden hem echter lange tijd om een echt gat te slaan met zijn concurrenten, die voornamelijk in de persoon van Bernard Darniche aanwezig waren. Deze vormde een tijd lang een bedreiging voor de Zweed, totdat hij met een gebroken ophanging moest opgeven. Waldegård werd daarna op grote afstand gevolgd door de als tweede geëindigde Timo Salonen en Harry Källström op plaats drie, die hiermee voor Datsun het podium completeerden.

Route

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

KP overwinningen

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Grie
Rally van Griekenland